Henrik Sundström – ex tennista svedese
 Johan Sundström – hockeista su ghiaccio svedese
 Mikael Sundström – pilota di rally finlandese